A 2008–2009-es magyar nemzeti női labdarúgó-bajnokság első osztálya  nyolc csapat részvételével 2008. augusztus 16-án  rajtolt. A címvédő az 1. FC Femina csapata volt. A szezon bajnoka a WHC-Viktória FC lett.

A bajnokság csapatai 

A 2008–2009-es magyar nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztályát nyolc csapat részvételével rendezték meg, melyből három fővárosi, öt vidéki egyesület volt.

Végeredmény 

A bajnok WHC-Viktória FC játékosai
Szvorda Melinda (19),  Papp Eszter (14), kapusok – Borbély Otília (25), Fenyvesi Judit (6), Horváth Nóra (26), Kovács Eszter (26), Lukács Kinga (1), Lukács Lívia (2), Marsai Nikoletta (26), Megyeri Boglárka (28), Papp Dóra (26), Pas Alexandra (24), Pulai Lilla (1), Rácz Zsófia (27), Szarvas Alexandra (28), Szuh Erika (28), Tálosi Szabina (28), Tóth Enikő (16), Tóth Gabriella (23), Tóth Klaudia (9), Várkonyi Orsolya (12).
Edző: Hérincsné Markó Edina

Az ezüstérmes MTK Hungária FC játékosai
Szőcs Réka (26),  Sipos Hajnalka (3), Horváth Eszter (2), kapusok – Ács Noémi (18), Bálint Rita (1), Békefi Alexandra (19), Brunda Kitti (23), Fehér Noémi (5), Gál Tímea (28), Gali Ivett (2), Garamvölgyi Nikolett (11), Hegyi Szilvia (5), Jakabfi Zsanett (28), Jakus Mercédesz (7), Kátai Lili (12),  Komlós Andrea (5), Laky Andrea (7), Méry Rita (27), Nagy Ágnes (23), Nagy Nikolett (12), Radics Ágnes (8), Schumi Mercédesz (28), Szabó Ildikó (22), Szabó Zsuzsanna (25), Tatai Krisztina (8), Vadas Nikolett (18), Vesszős Mercédesz (20), Zvara Tímea (1).
Edző: Turtóczki Sándor

A bronzérmes Ferencvárosi TC játékosai
Németh Júlia (28), Horváth Bettina (2), kapusok – Csiszár Henrietta (3), Deli Anikó (12), Demeter Réka (25), Dörömbözi Csilla (26), Fábián Dóra (17), Fülep Szabina (25), Gál Anna (20), Hegedűs Nóra (13), Krenács Lilla (26), Kucsera Lilla (24),  Nagy Viktória (2), Pavelcze Mónika (2), Rudán Andrea (12), Solymos Krisztina (10), Sűtőné Gecző Erika (20), Szabó Anita (25), Terdik Ivett (16), Tóth Barbara (4), Varga Szilvia (2), Víg Viktória (26), Zágor Bernadett (28).
Edző: Kaszás Pál

Kereszttáblázat

Őszi idény

Tavaszi idény

Fordulók

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

A góllövőlista élmezőnye

Források 
 MLSZ adatbank
 www.noilabdarugas.hu

Magyar 1
Magyar 1
Magyar női labdarúgó-bajnokságok